

Куп'янськ-Вузловий (смт)
 Куп'янськ-Вузловий (станція)

Див. також 
 Куп'янськ